Састави репрезентација на Свјетском првенству у фудбалу 2018. објављени су 4. јуна 2018. године. Првенство је одржано од 14. јуна до 15. јула 2018. године у Русији. Учествовале су 32 репрезентације, са по 23 фудбалера, од чега по три голмана. На првенству је укупно наступало 736 фудбалера, а једино је фудбалерима са списка било дозвољено да учествују.

Шири спискови од 35 фудбалера достављени су ФИФА 14. маја 2018. године, мјесец дана прије првог меча на првенству. Од пррелиминарних састава, коначни спискови од 23 фудбалера достављени су ФИФА 4. јуна 2018, десет дана прије првог меча на првенству. ФИФА је истог дана објавила саставе са бројевима на свом веб сајту. Тимовима су биле дозвољене касније промјене у случају озбиљних повреда фудбалера, до 24 сата прије прве утакмице репрезентације на првенству.

За фудбалере који су се нашли на списку од 35 играча, постојао је период одмора између 21 и 27. маја 2018, изузев играча који су наступали у финалу Лиге шампиона 2018, које је играно 26. маја. Првобитно, на прелиминарним списковима требало је да буде до 30 фудбалера, међутим, у фебруару 2018, објављено је да ће број играча на прелиминарним списковима бити повећан на 35.

Мексиканац Рафаел Маркез, наступио је на свом петом Свјетском првенству, чиме се изједначио са Лотаром Матеусом, Антонио Кабрахалом и Ђанлуиђијем Буфоном. Голман Египта — Есам ел Хадари, са 45 година, био је најстарији фудбалер на првенству; такође је најстарији фудбалер који је икада наступао на Свјетском првенству. Најмлађи фудбалер био је Данијел Ерзани из Аустралије, који је на првенству наступио са 19 година. Највећи број фудбалера наступао је у енглеској Премијер лиги, њих 124. У шпанској Ла лиги наступао је 81 фудбалер, у њемачкој Бундеслиги 67, док је у италијанској Серији А наступало 58 фудбалера.

Енглеска је једина репрезентација код које су свих 23 фудбалера наступала у домаћој лиги, док Сенегал и Шведска нису имали ниједног фудбалера из домаће лиге.

Позиције за сваког фудбалера су према званичној листи објављеној на сајту ФИФА. Број утакмица и голова за сваког фудбалера не укључује утакмице игране након почетка првенства. Клуб за који фудбалер наступа је клуб за који је фудбалер одиграо последњу утакмицу прије почетка првенства.

Група А

Египат 

Селектор:  Ектор Купер

Прелиминарни списак од 29 фудбалера објављен је 13. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 4. јуна.

Русија 

Селектор: Станислав Черчесов

Прелиминарни списак од 28 фудбалера објављен је 11. маја 2018. Повријеђеног Руслана Камболова замијенио је Сергеј Игнашевич 14. маја. The final squad was announced on 3 June.

Саудијска Арабија 

Селектор:  Хуан Антонио Пици

Прелиминарни списак од 28 фудбалера објављен је 17. маја 2018. Коначан списак од 23 фудбалера објављен је 4. јуна.

Уругвај 

Селектор: Оскар Табарез

Прелиминарни списак од 26 фудбалера објављен је 15. маја 2018. Коначан списак од 23 фудбалера објављен је 2. јуна.

Група Б

Иран 
Селектор:  Карлос Кејроз

Прелиминарни списак од 35 фудбалера објављен је 13. маја 2018. Састав од 24 фудбалера објављен је 20. маја, док је коначни списак од 23 фудбалера објављен 4. јуна, са списка је отпао Али Голизадех.

Мароко 
Селектор:  Ерве Ренар

Прелиминарни списак од 26 фудбалера објављен је 17. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 4. јуна.

Португалија 

Селектор: Фернандо Сантош

Прелиминарни списак од 35 фудбалера објављен је 14. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 17. маја.

Шпанија 
Селектор: Фернандо Јеро

Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 21. маја 2018. Селектор Хулен Лопетеги отпуштен је дан прије почетка Свјетског првенства, 13. јуна; на његово мјесто постављен је Фернандо Јеро.

Група Ц

Аустралија 

Селектор:  Берт ван Марвајк

Прелиминарни списак од 32 фудбалера објављен је 6. маја 2018. Списак је скраћен на 26 имена 14. маја, након чега је повећан на 27 играча 28. маја, на списак је додат Џејми Макларен, због повреде Томија Јурича, за којег није било сигурно да ли ће се опоравити на вријеме. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 3. јуна, на списку су се нашли и Макларен и Јурич.

Данска 

Селектор:  Оје Харејде

Прелиминарни списак од 35 фудбалера објављен је 14. маја 2018. Списак је скраћен на 27 имена 27. маја, док је коначни списак од 23 фудбалера објављен 3. јуна. На утакмици првог кола групе Ц, против Перуа, Вилијам Квист се повриједио и морао је да напусти првенство.

Перу 

Селектор:  Рикардо Гарека

Прелиминарни списак од 24 фудбалера објављен је 24. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера првобитно је објављен 30. маја, али је већ наредног дана, 31. маја, проширен на 24 имена, након што је суспензија Паола Герера истекла. Гереро је био позитиван на Бензоилекгонин, на тесту урађеном након квалификационе утакмице против Аргентине у октобру 2017. године, након чега је суспендован шест мјесеца. Суспензија му је истекла у мају 2018, али је 15. маја продужена на још осам мјесеци, након што је Свјетска антидопинг агенција упутила жалбу Међународном суду за спортску арбитражу. Ипак, суд је укинуо суспензију 31. маја, након жалбе коју је предао Гереро, који је тако прикључен на шири списак. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 3. јуна, са списка је отпао Серхио Пења.

Француска 

Селектор: Дидје Дешан

Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 16. маја 2018.

Група Д

Аргентина 

Селектор: Хорхе Сампаоли

Прелиминарни списак од 35 фудбалера објављен је 14. маја 2018. Коначни списак од 13 фудбалера објављен је 21. маја. Након тога се повриједио Серхио Ромеро, кога је замијенио Науел Гузман 23. маја. Мануел Ланцини се повриједио и замијенио га је Енцо Перез.

Исланд 
Селектор: Хејмир Халгримсон

Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 11. маја 2018.

Нигерија 

Селектор:  Гернот Рор

Прелиминарни списак од 30 фудбалера објављен је 14. маја 2018. Мозес Симон се повриједио и отпао је са списка 27. маја; док је списак скраћен на 25 играча 30. маја. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 3. јуна.

Хрватска 

Селектор: Златко Далић

Прелиминарни списак од 32 фудбалера објављен је 14. маја 2018. Списак је скраћен на 24 имена 21. маја. Коначни списак од 23 фудбалера објављен 4. јуна, са списка је отпао Матеј Митровић. На дан 18. јуна, селектор Хрватске — Златко Далић, искључио је из тима Николу Калинића, јер је одбио да уђе у игру током прве утакмице Групе Д на Свјетском првенству против Нигерије. Калинић се жалио да га боле леђа, а исто је урадио и током пријатељске утакмице против Бразила прије почетка Свјетског првенства, због чега је селектор Далић одлучио да га уклони из тима.

Група Е

Бразил 

Селектор: Тите

Коначни списак објављен је 14. маја 2018.

Костарика 

Селектор: Оскар Рамирез

Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 14. маја 2018. Роналд Матарита се повриједио 15. јуна, замијенио га је Кенер Гутјерез.

Србија 

Селектор: Младен Крстајић

Прелиминарни списак од 27 фудбалера објављен је 24. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 1. јуна; са списка су отпали голман Александар Јовановић, Матија Настасић, Немања Максимовић и Мијат Гаћиновић.

Швајцарска 

Селектор:  Владимир Петковић

Прелиминарни списак од 26 фудбалера објављен је 25. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 4. јуна.

Група Ф

Јужна Кореја 

Селектор: Шин Тејонг

Прелиминарни списак од 28 фудбалера објављен је 14. маја 2018. Списак је скраћен на 26 имана, након повреда Квон Чанг Хуна и Ли Кеун Хоа. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 2. јуна.

Мексико 

Селектор:  Хуан Карлос Осорио

Прелиминарни списак од 28 фудбалера објављен је 14. маја 2018. Списак је скраћен на 27 играча 23. маја, јер је због повреде отпао Нестор Араухо; након чега је списак скраћен на 24 играча 2. јуна. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 4. јуна, са списка је отпао Ерик Гутјерез, који се прикључио репрезентацији 13. јуна, након што је због повреде Дијего Рејес морао да напусти првенство.

Њемачка 

Селектор: Јоахим Лев

Прелиминарни списак од 27 фудбалера објављен је 15. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 4. јуна, са списка су отпали Бернд Лено, Јонатан Та, Лероа Сане и Нилс Петерсен.

Шведска 

Селектор: Јане Андерсон

Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 15. маја 2018.

Група Г

Белгија 

Селектор:  Роберто Мартинез

Прелиминарни списак од 28 фудбалера објављен је 21. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 4. јуна.

Енглеска 

Селектор: Гарет Соутгејт

Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 16. маја 2018.

Панама 

Селектор:  Ернан Дарио Гомез

Прелиминарни списак од 35 фудбалера објављен је 14. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 30. маја. Алберто Квинтеро повриједио се 6. јуна, замијенио га је Рикардо Авила

Тунис 

Селектор: Набил Малул

Прелиминарни списак од 29 фудбалера објављен је 14. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 2. јуна.

Група Х

Јапан 

Селектор: Акира Нишино

Прелиминарни списак од 27 фудбалера објављен је 18. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 31. маја.

Колумбија 

Селектор:  Хозе Пекерман

Прелиминарни списак од 35 фудбалера објављен је 14. маја 2018. Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 4. јуна. Франк Фабра се повриједио 9. јуна, замијенио га је Фарид Дијаз.

Пољска 

Селектор: Адам Навалка

Прелиминарни списак од 35 фудбалера објављен је 11. маја 2018. Списак је скраћен на 32 имена 18. маја, док је коначни списак од 23 фудбалера објављен 4. јуна.

Сенегал 

Селектор: Алију Сисе

Коначни списак од 23 фудбалера објављен је 17. маја 2018. Салију Сис није успио да се опорави на вријеме од повреде и 17. јуна замијенио га је Адама Мбенку.

Статистика

По годинама 

На првенству је наступало седам тинејџера, најмлађи је био фудбалер Аустралије — Данијел Арзани, са  првог дана почетка првенства; док је голман Нигерије — Франсис Узохо, био најмлађи голман на првенству. Са , Есам ел Хадари, голман Египта, био је најстарији фудбалер и најстарији капитен, као и најстарији фудбалер икада који је наступио на Свјетском првенству. Фудбалер Мексика — Рафаел Маркез, био је најстарији фудбалер у пољу, са 39 година. Најмлађи капитен био је капитен Енглеске — Хари Кејн, са 24 године.

Просјечан број година свих 736 фудбалера био је скоро 28 година, што је најстарија постава икада на Свјетском првенству.

Број фудбалера по лигама 

Фудбалери који су наступали на Свјетском првенству 2018, играли су за клубове из 57 различитих држава и играју у 54 различите лиге; с обзиром на то да лиге у Енглеској и Француској укључују и клубове из Велса и Монака, док клубови из Сједињених Држава и Канаде наступају у једној лиги.

 Репрезентација Енглеске била је састављена само од играча који наступају у енглеским фудбалским лигама.
 Репрезентација Белгије је у тиму имала највише фудбалера из једне стране лиге, 11 фудбалера је играло у енглеским фудбалским лигама.
 Од држава које не наступају на Свјетском првенству, најзаступљенија је била италијанска лига, у којој је, за вријеме играња првенства, наступало 58 фудбалера.
 Сенегал и Шведска нису имали ниједног фудбалера из домаће лиге, а сенегалска лига је такође једина која није имала ниједног фудбалера на првенству, рачунајући лиге држава које наступају на првенству, с обзиром на то да фудбалер Исланда — Арнор Траустасон наступао за шведски Малме.
 Четири репрезентација су имале само по једног фудбалера из фомаће лиге: Белгија, Исланд, Нигерија и Швајцарска.

Број фудбалера по клубовима 

Највише фудбалера на првенству имао је Манчестер Сити — 16, а затим Реал Мадрид (15). У табели су наведени клубови који су имали 10 и више фудбалера на првенству:

Фудбалери по конфедерацијама

Број селектора по државама 

Селектори који су болдовани тренирају своју државу.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт 
 Свјетско првенство 2018. — Списак играча

Састави
2018